Rumšas ist der Familienname folgender Personen:

 Donatas Rumšas (* 1988), litauischer Fußballschiedsrichter
 Raimondas Rumšas (* 1972), litauischer Radrennfahrer